Ширков:

Носители фамилии 
 Ширков, Дмитрий Васильевич (1928—2016) — российский физик-теоретик, академик (1994)
 Ширков, Григорий Дмитриевич (род. 1952) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН (2003).
 Ширков, Иван Пигасович (1909—1966) — каменщик, новатор-изобретатель в строительстве. Депутат Верховного Совета СССР 4-го созыва.
 Ширков, Николай Владимирович (1861—1907) — председатель Льговской уездной земской управы, депутат Государственной думы I созыва.
 Ширков, Семён Ермолаевич (ум. после 1795) — генерал-лейтенант, Правитель Киевского наместничества.

Другое 
 Ширков — посёлок, Хомутовский район, Курская область, Россия